Ángel García puede referirse a las siguientes personalidades:

 Ángel García (1800-18??), pirata español, apodado Cabeza de Perro.
 Ángel Alejandro García (n. 1992), futbolista argentino.
 Ángel García Benítez (1874-c.1950), militar español.
 Ángel García Cabezali (n. 1993), futbolista español.
 Ángel García Cardona (1856-1923), cineasta español.
 Ángel García Díaz (1873-1954), escultor español.
 Ángel García Hernández (1900-1930), militar español.
 Ángel García López (n. 1935), poeta español.
 Ángel García Loygorri (1805-1887), conde y duque de Vistahermosa, militar y político español.
 Ángel García Peña (1856-19??), militar mexicano.
 Rafael Ángel García Picado (n. 1928), pintor costarricense.
 Ángel García Pintado (n. 1940), escritor español.
 Ángel García Prieto (n. 1946), médico y escritor español.
 Ángel García Rendueles (c. 1845-1913), político español.
 El padre Ángel García Rodríguez, sacerdote español, fundador de Mensajeros de la Paz.
 Ángel García Ronda (n. 1939), político y escritor español, diputado a Cortes (de 1982 a 1996).
 Ángel García Sanz (1947-2014), economista e historiador español.
 Ángel García Seoane (n. 1952), político español.
 Ángel García de Vinuesa (s. XX), político español, procurador en Cortes en los años 40.